Киселёво-Будский сельский Совет — сельский Совет на территории Климовичского района Могилёвской области Белоруссии.

Состав 
Включает 18 населённых пунктов:
 Великий Мох — посёлок.
 Завидовка — деревня.
 Звенчатка — агрогородок.
 Ивановск — деревня.
 Киселева Буда — деревня.
 Ковалёвка — деревня.
 Кресовка — деревня.
 Кулешовка — деревня.
 Незнань — деревня.
 Новые Прянички — деревня.
 Новый Дедин — деревня.
 Папоротка — деревня.
 Роськов — деревня.
 Селец — деревня.
 Старые Прянички — деревня.
 Старый Дедин — деревня.
 Фёдоровка — деревня.
 Шестёровка — деревня.

См. также 
 Климовичский район

Примечания

Ссылки 
 Климовичский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Климовичского района